Cry of the Afflicted — канадская пост-хардкор группа.

История 

Cry of the Afflicted сформировалась в декабре 2003 года. В январе 2004 года коллектив записал свой первый сингл — Tale of a Soul — и скоро стал набирать популярность в своем городе (Келона). Затем последовал первый EP группы — From The Shadows. Релиз состоялся 24 сентября 2004, после чего группа отправилась в тур по Канаде, продлившийся около месяца.

Чуть ранее они участвовали в совместных турах с такими группами как Misery Signals, Means, Bury Your Dead и Stutterfly.

Состав группы 
 Garrett Packer — вокал
 James Johnson — гитара/вокал
 Nik Wagner — бас-гитара/вокал
 Troy Doell — барабаны

Бывшие участники 
 Steve Lockhart — гитара
 Tyler Schwindt — гитара

Дискография

Альбомы 
 2006: Consume This Wasteland
 2007: The Unveiling (Solid State)

Группы хардкора
Христианские рок-группы
Рок-группы Канады
Музыкальные коллективы из Британской Колумбии
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2003 году
Музыкальные коллективы, распавшиеся в 2008 году